Кори Фельдман (, род. 16 июля 1971, Чэтсуорт, Калифорния) — американский актёр, продюсер, композитор, музыкант, четырежды номинированный и дважды (в 1988 и 1989) награждённый Премией молодым артистам (Young Artist Award) за лучшее исполнение главной роли.

Биография

Ранние годы 

Родился в многодетной семье рок-продюсера и музыканта Боба Фельдмана и официантки Шейлы (урождённой Голдштейн), которые впоследствии разошлись. У Кори две сестры: Минди (Mindy), ставшая актрисой, и Бриттни (Brittnie), и два брата: Иден и Девин .

Профессиональная карьера 
Первую роль Кори сыграл в рекламе подарочных сертификатов Макдоналдса. В дальнейшем активно снимался в телесериалах. В 1980-е годы особую известность принесли роли одного из братьев Фрог в фильме ужасов «Пропащие ребята» (1987), Тедди Душампа — в «Останься со мной» (1986) и Бобби Келлера — в «Задумай маленькую мечту» (1989).
Во многих фильмах Кори играет вместе со своим другом Кори Хэймом.

В начале 1990-х годов он был арестован за хранение наркотиков, но впоследствии вернулся в кинематограф.

В 2018 году вышел фильм «История двух Кори». История двух актеров, которые рано стали знаменитыми.

Личная жизнь 
 Первая жена (6 августа 1989—1991) — Ванесса Марсел.
 Вторая жена (с 30 октября 2002—2009) — Сьюзи Фельдман.
 Сын Дзен Скотт, род. 7 августа 2004 в Лос-Анджелесе.

Фильмография 

|}

Награды и номинации

Награды 
 1985 — премия «Сатурн» за лучшее исполнение роли (в фильме «Гремлины»)
 1987 — «Jackie Coogan Award» за игру в фильме «Останься со мной» (совместно с Уил Уитоном, Ривером Фениксом и Джерри О’Коннеллом).
 1988 — Премия молодым артистам (Young Artist Award) за лучшее исполнение главной роли в кинофильме ужасов «Пропащие ребята»
 1989 — Премия молодым артистам (Young Artist Award) за лучшее исполнение главной роли в кинокомедии «Водительские права» (совместно с Кори Хэймом)
 2018 — премия «Young Entertainer Awards» за достижения

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»